Čermná est un toponyme qui peut désigner :

Čermná, une commune du district de Domažlice, dans la région de Plzeň ;
 Čermná, une commune du district de Trutnov, dans la région de Hradec Králové ;
 Čermná nad Orlicí, une commune du district de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové ;
 Čermná ve Slezsku, une commune du district d'Opava, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Česká Čermná, une commune du district de Náchod, dans la région de Hradec Králové ;
 Dolní Čermná, une commune du district d'Ústí nad Orlicí, dans la région de Pardubice ;
 Horní Čermná, une commune du district d'Ústí nad Orlicí, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie